Ikermiu bezeichnet:
 Ikermiu (Insel, Sisimiut) (auch Ikermiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ikermiu (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland